Sainte Agnès steht für:
 im Französischen mehrere Heilige des Namens Agnes, siehe Agnes#Heilige

Sainte-Agnès steht für folgende Gemeinden in Frankreich:
 Sainte-Agnès (Alpes-Maritimes), Département Alpes-Maritimes
 Sainte-Agnès (Isère), Département Isère
 Sainte-Agnès (Jura), Département Jura